Ел Чаркиљо има више значења:

 Ел Чаркиљо (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Чаркиљо, Капулинес (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чаркиљо (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чаркиљо (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чаркиљо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику